Te-čching může být:

 Te-čching (Če-ťiang) – okres v provincii Če-ťiang
 Te-čching (Kuang-tung) – okres v provincii Kuang-tung

Externí odkazy